Adolfo Bellucci (1918) – ex calciatore italiano, di ruolo mediano
 Antonio Bellucci (1654-1726) – pittore e decoratore italiano
 Claudio Bellucci (1975) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Cleto Bellucci (1921-2013) – arcivescovo cattolico italiano
 Francesco Bellucci (1973) – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore
 Franco Bellucci (1945-2020) – artista italiano, esponente dell'Art Brut
 Giacomo Bellucci (1928-2015) – compositore italiano
 Giovanni Bellucci (1965) – pianista italiano
 Giuseppe Bellucci (1844-1921) – rettore, etnografo, paleontologo chimico e storico italiano
 Maria Bellucci, pseudonimo di Margit Szállontay (1977) – ex attrice pornografica ungherese
 Maria Teresa Bellucci (1972) – politica, psicologa e accademica italiana
 Michele Bellucci (1826-1908) – militare italiano
 Monica Bellucci (1964) – attrice e modella italiana
 Niky Bellucci o Belucci (1983) – disc jockey, ginnasta ed ex attrice pornografica ungherese. 
 Raffaello Bellucci (1904-1981) – politico e partigiano italiano
 Sandro Bellucci (1955) – ex marciatore italiano
 Sirio Bellucci (1924-2013) – pittore italiano
 Sergio Bellucci (1957) – scrittore e giornalista italiano
 Thomaz Bellucci (1987) – tennista brasiliano di origini italiane